Lill-Hällsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lill-Hällsjön, Värmland, sjö i Torsby kommun,  (4,25 ha)
Lill-Hällsjön, Hälsingland, sjö i Hudiksvalls kommun,  (6,34 ha)
Lill-Hällsjön, Jämtland, sjö i Bräcke kommun,  (15,5 ha)
Lill-Hällsjön, Medelpad, sjö i Sundsvalls kommun,  (10,7 ha)
Lill-Hällsjön, Ångermanland, sjö i Härnösands kommun,

Se även
Hällsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn